Epidemia – diffusione di una malattia infettiva che colpisce in breve tempo un grande numero di individui
 Epidemia – reato dell'ordinamento penale italiano
 Epidemia – genere di farfalle della famiglia Lycaenidae
 Epidemia – gruppo musicale power metal russo
 Epidemia – album degli Ill Niño del 2012
 Epidemia – romanzo di Robin Cook del 1995
 Epidemia – romanzo di Felice Piemontese